Kilmes bezeichnet:

 einen Nebenfluss der Wjatka in Russland, siehe Kilmes (Fluss)
 eine Siedlung in der russischen Teilrepublik Udmurtien, siehe Kilmes (Udmurtien)
 ein Rajonszentrum in der russischen Oblast Kirow, siehe Kilmes (Kirow)
 ein Rajon in der russischen Oblast Kirow, siehe Rajon Kilmes